

Geografia 
 Hel – città della Polonia
 Penisola di Hel – situata nella Polonia settentrionale

Sigle 
 Hardware Emulation Layer – emulatore di DirectX

Astronomia 
 949 Hel – asteroide del sistema solare

Codici 
 HEL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Helsinki-Vantaa (Finlandia)
 HEL – codice ISO 3166-2:AF di Helmand (Afghanistan)

Letteratura 
 HEL – pseudonimo del poeta tedesco Herbert Laschet Toussaint

Musica 
 Hel - album del gruppo musicale Týr del 2019

Mitologia 
 Hel – divinità della mitologia norrena
 Hel – luogo della cosmologia della mitologia norrena

Altro 
 HEL – abbreviazione aeronautica di Helicopter – Elicottero